Auguste-Viktoria-Schule ist Name folgender Schulen:

 Auguste-Viktoria-Schule (Flensburg)
 Auguste Viktoria-Schule (Itzehoe)

 Auguste-Viktoria-Schule oder auch Kaiserin Auguste Victoria-Lyzeum ehemaliger Name der Fichtenberg-Oberschule in Berlin-Steglitz
 Das Gymnasium am Waldhof in Bielefeld trug von 1904 bis 1947 den Namen Auguste-Viktoria-Schule. 
 Die Auguste-Viktoria-Schule in Düsseldorf wurde 1946 in Goethe-Schule umbenannt; seit 1983 Goethe-Gymnasium mit ehemaligem Rethel-Gymnasium.